Herten steht für:

 Herten, Stadt im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Herten (Rheinfelden), Ortsteil der Stadt Rheinfelden im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Herten-Bannhalde, Stadtteil von Frauenfeld im Kanton Thurgau, Schweiz
 Herten TG, frühere Ortsgemeinde der damaligen Munizipalgemeinde Frauenfeld
 Herten (Niederlande), ehemals selbständige Gemeinde, heute Ortsteil von Roermond, Provinz Limburg
 Herten (M 1099), deutsches Minenjagdboot

Siehe auch:
 Härten